Der Helgoland-Marathon ist ein Marathonlauf auf der deutschen Nordseeinsel Helgoland (1,7 km²), der seit 1998 jährlich im Mai stattfindet. Dabei war anfangs ein hügeliger Rundkurs mit einer Länge von 10,5 Kilometern viermal zu durchlaufen. Seit einigen Jahren hat der Rundkurs eine Länge von 8,4 Kilometer plus 195 Meter Startvorgabe; er ist fünfmal zu durchlaufen. Der Höhenunterschied pro Runde beträgt ca. 75 Meter, wovon allein 30 Meter auf den „Düsenjäger“, die Zufahrtsstraße vom Nordostgelände auf den Felsen des Oberlands, entfallen.

Statistik

Siegerliste 
Hervorhebung: Strecken- und Teilnehmerrekorde

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website

Sportveranstaltung im Kreis Pinneberg
Marathon
Laufveranstaltung in Deutschland
Helgoland
Gegründet 1998